Saint-Sornin (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Sornin (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Sornin (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes